Salon kan syfta på:

 Salon – utställningsrum
 Salon de Paris – en fransk konstsalong
 Salon des Réalités Nouvelles – en fransk konstsalong
 Salon d'Automne – en utställning i Paris (1903)
 Salon des Indépendants – en fransk konstorganisation
 Salon des Refusés – en konstutställning i Paris
 Salon (champagne) – en champagnetillverkare
 Salon (webbplats) – en webbplats om amerikansk politik

Geografi

Frankrike 

 Salon, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Salon, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Salon-de-Provence, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Salon-la-Tour, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indien 

 Salon (ort i Indien), Uttar Pradesh, Rāe Bareli,

Se även
 Salong
 Saloon